Irrsinn steht für:

 bestimmte Verhaltens- oder Denkmuster, die nicht der akzeptierten sozialen Norm entsprechen, siehe Wahnsinn
 Irrsinn (Roman), Roman von Dean Koontz

Siehe auch